Плес:

Топоним 
 Плес () — коммуна в Германии, район Нижний Альгой.
 Плес, Плесс — немецкое наименование силезского города Пщина
 Княжество Плес (Княжество Пщинское) — бывшее княжество в Силезии.

См. также 
 Плесистовский